Gerard Szmyd (1885–1938), polski duchowny rzymskokatolicki
 Jan Szmyd (ur. 1932), polski historyk filozofii, religioznawca, etyk
 Maria Szmyd-Dormus (1923–2013), polska pianistka, profesor sztuk muzycznych
 Mariusz Szmyd (1965–2013), polski samorządowiec
 Sylwester Szmyd (ur. 1978), polski kolarz szosowy
 Wojciech Szmyd (1874–1938), polski duchowny rzymskokatolicki, jezuita
 Wojciech Szmyd (1876–1930), polski duchowny rzymskokatolicki

Zobacz też 
 Schmidt
 Schmitt
 Smit
 Smith (ujednoznacznienie)
 Smyth
 Szmidt
 Szmit